Леони́д Коле́сников:
 Колесников, Леонид Алексеевич (1893—1968) — советский селекционер, создатель нескольких сотен сортов сирени.
 Колесников, Леонид Николаевич (1937—2010) — советский пловец, чемпион Европы.